Фамилию Кра́нах носило несколько представителей семьи немецких художников:

 
 Ганс Кранах (1513—1537) — художник, сын Лукаса Кранаха Старшего
 Августин Кранах (1554—1595) — художник, сын Лукаса Кранаха Младшего

Художественные династии